Denumirea de Zetovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zetovo, un sat în comuna Aitos, regiunea Burgas;
 Zetovo, un sat în comuna Cirpan, regiunea Stara Zagora.